Продро́му () — распространённая греческая фамилия от  — предтеча.

Известные носители 
 Продрому, Питер (род. 1969) — британский инженер-аэродинамик.
  — бизнесмен.
  — кипрский футболист.
  — программист, активист Open Source.

См. также 
 Продром (значения)
 Продрома